Natal'ja Glebova, nota come Natalie Glebova – modella canadese
 Natal'ja Glebova – pattinatrice sovietica